Ходасе́вич () — белорусская фамилия. Образована от имени Ходас (Хадась) — народной формы имени Феодосий.

 Ходасевич, Валентина Михайловна (1894—1970) — художница, дочь Михаила Фелициановича.
 Ходасевич, Владислав Фелицианович (1886—1939) — русский поэт, переводчик и критик, историк литературы, брат М. Ф. Ходасевича.
 Ходасевич, Леонид Сергеевич — российский патолог, доктор медицинских наук.
 Ходасевич, Михаил Фелицианович (1865—1925) — русский адвокат, брат В. Ф. Ходасевича.
 Ходасевич, Надежда (Надя Леже, 1904—1982) — французская художница русского происхождения.
 Ходасевич, Павел Владимирович (род. 1993) — белорусский тяжелоатлет.

См. также 
 Ходас
 Ходес

Примечания